Драгумис — фамилия.

Известные носители 
 Драгумис, Ион (1878—1920) — греческий дипломат, политический деятель, революционер и писатель.
 Драгумис, Николаос (1809—1879) — греческий политик, мемуарист и писатель. Министр иностранных дел Греции в 1862 году.
 Драгумис, Николаос (1874—1933) — греческий художник конца XIX — начала XX веков.
 Драгумис, Стефанос (1842—1923) — греческий политик и юрист.